Laz peut faire référence à :

 un nom de famille notamment porté par :
 Donald Laz (1929–1996), un athlète américain ;
 Wolfgang Laz (1514–1565), un érudit humaniste autrichien.

 plusieurs localités :
 Laz, une commune française du Finistère, en Bretagne ;
 Laz, un village monténégrin de la municipalité de Nikšić ;
 , un village roumain du județ d'Arad, en Transylvanie ;
 , un village roumain du județ d'Alba, en Transylvanie ;
 , un village iranien de la province d'Hormozgan.

 une mosquée tunisienne située à l'ouest de la médina de Tunis, la mosquée Laz.
 un manoir français situé à Arzano, dans le Finistère, en Bretagne, le manoir du Laz.
 un rappeur et disc jockey américain, DJ Laz.

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme

de:Laz
en:Laz